Прача може да се односи на:

 Прача (Пале-Прача), насељено мјесто и центар општине Пале-Прача, Федерација БиХ, БиХ
 Прача (Пале), насељено мјесто у општини Пале, Република Српска, БиХ
 Прача (Димитровград), село у општини Димитровград, Република Србија

или:

 Прача (река), река у Подрињу, лева притока Дрине